Constancia signifie constance en espagnol.

Toponymie 

 Constância, municipalité portugaise
 La Constancia, ville uruguayenne

Autres 

 Club Esportiu Constància, club de football espagnol
 Industrias La Constancia, brasserie du salvador
 Paulina Constancia, artiste philippine